Osprey Publishing () — видавництво в Оксфорді, Велика Британія, що спеціалізується на книжках з військової історії та військової справи. Концепція видань Оспрей орієнтована на широке коло читачів — текст подается дещо спрощено та лаконічно, зрозумілою мовою, науковий апарат у вигляді виносок відсутній, об'ем книжок відносно невеликий, значну його частину складають ілюстрації, зокрема набір кольорових планшетів на вклейці. У той же час автори з яким співпрацює видавництво є доволі фаховими.

У видавництві вийшло декілька книжок, присвячених безпосередньо історії України та українським військам, зокрема:

 
 
 
 
 
 

Під час холодної війни Оспрей видало кілька книжок присвячених збройним силам СРСР та країн Варшавського договору:
 Soviet Bloc Elite Forces (Elite #5, 1985)
 Warsaw Pact Ground Forces (Elite #10, 1987)
 Inside the Soviet Army Today (Elite #12, 1987)
 Tank War — Central Front. NATO vs. Warsaw Pact (Elite #26, 1989)
 
Книжка про радянські війська у Афганістані (Russia's War in Afghanistan, Men-at-Arms #178) вийшла у 1986, тобто у той час коли афганська війна ще тривала.

Переклади 
У Росії, Україні та Латвії велика частина книжок Оспрей була видано російською «піратським» чином. Зокрема у 1997—1998 роках ризьке видавництво «TORNADO» випустило 61 номер у складі «Армійської серії»; у серії військово-історичного альманаху «Солдат» у 1998—2000 роки вийшло 66 випусків — перший випуск видано в Одесі видавничим центром «SOLDAT»; другий випуск виданий без вихідних даних; випуски 5 та 6 видані у Ризі видавництвом «TORNADO», усі інші (№ 3-4; 7-66) Артьомовським військово-історичним клубом «Ветеран» (місто Бахмут (колишній Артьомовськ) Луганської області України). У 2002 клуб «Ветеран» видавав вже військово-історичний альманах «Новий Солдат» (вийшло 227 випусків). У серії «Солдат на фронте» (друкувалась у російському місті Бєлорєцьк) з 2005 по 2010 вийшло 63 випуски. Там же видавалась присвячена військовим кораблям серія «Війна на морі» (29 випусків).

Авторизовані переклади російською за згодою Osprey Publishing видавалися спільно російськими видавництвами «АСТ» та «Астрель» у серіях «Солдатъ» (2000—2004; аналог серії Osprey Men-at-Arms, усього 64 випуски, але деякі з них були написані спеціально для АСТ-Астрель російськими авторами) і «Элитные войска» (2001—2007; аналог серії Osprey Elite, усього 15 випусків).

Посилання 
 Офіційний сайт 

Видавництва Великої Британії
Історичні видання
Підприємства, засновані 1969